Osoby o nazwisku Akimow:
 Aleksandr Akimow – radziecki wojskowy
 Boris Akimow – radziecki i rosyjski choreograf i tancerz
 Nikołaj Akimow – rosyjski reżyser, scenograf, pedagog i publicysta
 Ilja Akimow – radziecki polityk
 Stiepan Akimow – radziecki wojskowy